Оушан има више значења:
 Округ Оушан (Њу Џерзи)
 Оушан (Мериленд)